Белосельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Адыгея 
 Белосельское сельское поселение — входит в Красногвардейский район

Ярославская область 
 Белосельское сельское поселение — входит в Пошехонский район